Marienplatz 21 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marienplatz 21 (München)
 Marienplatz 21 in Wasserburg am Inn, siehe Liste der Baudenkmäler in Wasserburg am Inn
 Marienplatz 21 in Weilheim in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Weilheim in Oberbayern